Donato Lovreglio (Bari, 1841 – Napoli, 1907), flautista e compositore italiano.
Eleuterio Lovreglio (Napoli, 22 febbraio 1900 – Nizza, 8 giugno 1972), noto anche come Eleuthère Lovreglio, musicista e compositore italiano, nipote di Donato.